De spelbreker (hoorspel), een hoorspel uit 1964
De spelbreker (boek), de Nederlandse vertaling van het boek Gerald's Game van Stephen King